Рик Ру́бин (полное имя Фредерик Джей Рубин (); родился 10 марта 1963) — американский музыкальный продюсер и аранжировщик, признанный MTV «самым влиятельным продюсером последних двадцати лет»., был признан журналом «Times» одним из ста самых влиятельных людей мира. Также бывший со-президент Columbia Records. Неоднократный обладатель премий «Грэмми».

Наряду с Расселом Симмонсом Рубин является одним из основателей Def Jam Recordings, а также основал American Recordings. С Beastie Boys, LL Cool J, Public Enemy и Run DMC, Рубин способствовал популяризации хип-хоп музыки и внёс ощутимый вклад в этот жанр. Он долгое время работал в качестве «серого кардинала» первой белой команды хип-хопа — Beastie Boys. Исповедуя достаточно оригинальный для того времени подход, он стремился к скрещению хип-хопа с хард-роком. Именно он свёл хип-хоп-гуру Run DMC с рокерами Aerosmith для записи сингла «Walk This Way», который стал в 1986 году крупным коммерческим прорывом для обеих команд и тех музыкальных направлений, которые они представляли.

Кроме того Рик был одним из создателей нового жанра ню-метал, ставшего очень популярным, сотрудничая с Linkin Park, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Slipknot. Жанр получился весьма гибким, колеблющимся от трэш психоделии Slipknot до альтернативы Linkin Park. В дальнейшем Рик сотрудничал с этим жанром чаще.

В 1990-е годы Рубин наконец смог в полной мере реализовать своё видение «рок-хип-хопа», работая с коллективом Red Hot Chili Peppers, некоторые альбомы которого он продюсировал. Сделав многое для популяризации рок-музыки среди поклонников хип-хопа, он обратился к сотрудничеству с легендой кантри Джонни Кэшем и спродюсировал его акустические альбомы из серии American. В 2006 году выпустил альбом женской кантри-группы Dixie Chicks, который был награждён «Грэмми» во всех основных номинациях («альбом года», «запись года», «песня года»).

В 2006 году Рик Рубин работал с U2 над альбомом, который был запланирован к выходу в следующем году. Но, выпустив 2 сингла, они прекратили сотрудничество. На вышедшем в 2009 году альбоме No Line on the Horizon материалы сессий под руководством Рика Рубина не использовались<ref>{{cite web| author = Danny Eccleston| authorlink = | datepublished = 2008-11-28| url = http://www.mojo4music.com/blog/2008/11/u2_album_still_not_finished.html| title = U2 Album Still Not Finished| format = | work = | publisher = Bauer| accessdate = 2009-02-23| lang = en| description = Интервью Эджа музыкальному журналу Mojo'| archiveurl = https://www.webcitation.org/65cyIwrol?url=http://www.mojo4music.com/blog/2008/11/u2_album_still_not_finished.html#| archivedate = 2012-02-21| deadlink = yes}}</ref>.

Кроме того, в 2007 году Рубин работал с группой Linkin Park над альбомом Minutes to Midnight. Группе так понравилось работать с ним, что вместе они записали ещё один альбом — A Thousand Suns, который вышел в 2010 году, а также Living Things, вышедший в 2012 году.

В феврале 2007 года появились сообщения о том, что записывающая компания Columbia Records пригласила Рубина на пост вице-президента, предложив ему многомиллионный гонорар.

В 2013 на вечеринке MTV VMA рэпер Eminem анонсировал свой 8-й студийный альбом под названием The Marshall Mathers LP 2; его исполнительным продюсером помимо Dr. Dre стал и Рик Рубин. В 2017 году снова стал сопродюсером очередного, 9-го альбома — Revival''.

Ранние годы 
Рубин родился в Нью-Йорке и вырос на Лидо-Бич. Его отец Майкл (Микки) был оптовым торговцем обуви, а мать Линда — домохозяйкой. В то время, когда он был учащимся в Лонг-Бичской средней школе, он оказывал поддержку творческому директору школы Стиву Фримену, который дал ему несколько уроков игры на гитаре, помог в написании песен и содействовал ему в создании панк-группы под названием The Pricks. Их самый «большой» шаг к славе — это быть сброшенным со сцены в клубе «CBGB» после двух песен и драки с орущей аудиторией. Эти враждебно настроенные люди являлись друзьями группы и были проинструктированы, чтобы спровоцировать конфронтацию с тем, чтобы этот случай принёс им известность. В несколько анекдотической форме эта история была подтверждёна в интервью музыкальным журналистом Зейном Лоу. Несмотря на то, что его отец не имел полномочий в Нью-Йорке, отец Рика приехал из Нассау Каунти, округ Нью-Йорк, на Манхэттен в качестве дружинника на Лидо-Бич, дабы усмирить эту «акцию».

Список спродюсированных альбомов

Примечания

Ссылки 
 Rick Rubin | Biography & History | AllMusic
 Rick Rubin: My Life in 21 Songs — Rolling Stone

Выпускники Средней школы Лонг-Бич (Нью-Йорк)
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 10 марта
Родившиеся в 1963 году
Музыкальные продюсеры США
Лауреаты премии «Грэмми»
Black Sabbath